Klub gier planszowych to społeczność organizująca w swojej okolicy regularne spotkania przy grach planszowych, z myślą o kultywowaniu i promowaniu hobby bez intencji zarobkowych typowych dla działalności gospodarczej innej niż ewentualna działalność gospodarcza prowadzona przez fundację lub stowarzyszenie.

Kluby organizowane są w m.in. w domach kultury, bibliotekach, świetlicach czy szkołach.

Przypisy